Trångsund kan syfta på:

 Trångsund –  en kommundel i Huddinge kommun
 Trångsunds församling – tidigare namn 1974–2011 på en församling i Huddinge-Botkyrka kontrakt i Stockholms stift, numera Trångsund-Skogås församling
 Trångsund (pendeltågsstation) – en station på Stockholms pendeltågsnät
 Trångsunds gård – en herrgård i Huddinge socken
 Trångsund, Stockholm – en gata i Gamla stan i Stockholm
 Trångsund, Ryssland –  en kustnära stad och hamn i Vyborg rajon i Leningrad oblast i Ryssland, numera Vysotsk
 Trångsund, Ekenäs – en by i Ekenäs, Finland